Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2014/15 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2014/15 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Sieben Vereine machten von dieser Option Gebrauch, wobei fünf Vereine je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, zwei Vereine je einen. Als einziger Verein schöpfte der ASVÖ Wulkaprodersdorf sein Meldekontingent nicht aus und meldete nur 13 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die Spielgemeinschaft Grieskirchen/Schallerbach mit sieben eingesetzten Spielern auskam, spielten bei SIR Salzburg die meisten Spieler mindestens eine Partie, nämlich 12. Insgesamt kamen 111 Spieler zum Einsatz, von denen 36 alle Wettkämpfe bestritten. Punktbester Spieler war Dawit Schengelia (SK Sparkasse Jenbach) mit 10 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Uwe Bönsch. Je 8,5 Punkten aus 11 Partien erzielten Philipp Schlosser (Jenbach) und Borki Predojević (SK MPÖ Maria Saal). Mit Raj Tischbierek (SIR Salzburg) und Friedrich Knapp (SV Jacques Lemans St. Veit an der Glan) erreichten zwei Spieler bei je einem Einsatz 100 %, wobei Knapp seine Partie kampflos gewann.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2014
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Sparkasse Jenbach

SK MPÖ Maria Saal

SV Raika Rapid Feffernitz

SIR Royal Salzburg

SK Hohenems

SV Jacques Lemans St. Veit an der Glan

ASVÖ Wulkaprodersdorf

SK Absam

SG Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach

SV Wolfsberg

SG Mayrhofen/Raika Zell/Zillertal

ASVÖ Pamhagen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die GM-Norm von Leon Mons wurde aus 9 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Schach 2015